Vers (Lot)
 Vers (Saône-et-Loire)

Desambiguação